Les Légions Noires (også kendt som The Black Legions på engelsk eller forkortet som LLN) er en gruppe franske undergrunds-black metal-musikere og deres bands, som hovedsageligt er centreret omkring byen Brest i Bretagne. De involverede bands begrænsede deres udgivelser til meget få eksemplarer og distribuerede dem blandt venner og bekendte. Af samme grund er Les Légions Noires' udgivelser blevet sjældne og dyre samlerobjekter for dedikerede black metal-fans.

Bands og projekter

Kilder

Eksterne henvisninger 
 Drakkar Productions

Black metal-grupper
Rockgrupper fra Frankrig